Alfjorow ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Semjonowitsch Alfjorow (1917–1982), sowjetischer Architekt und Hochschullehrer
 Schores Iwanowitsch Alfjorow (1930–2019), russischer Physiker